El XIX Campionat Individual és l'edició del 2004 del Campionat Individual de raspall per a pilotaires professionals.

Pilotaires 
 Armando de Bicorp
 Juan del Genovés
 Juan Gràcia de Potries
 Waldo d'Oliva

Resultats 

2004
Competicions de pilota valenciana